

Localidades 

 Săedinenie (Burgas)
 Săedinenie (Plovdiv)
 Săedinenie (Stara Zagora)
 Săedinenie (Targovishte)

Desambiguações de topônimos